La Celle  – comune francese del dipartimento dell'Allier
La Celle  – comune francese del dipartimento del Cher
La Celle  – comune francese del dipartimento del Puy-de-Dôme
La Celle  – comune francese del dipartimento del Varo

Pagine correlate 
 Celle